El Rey Silo F.S. es un equipo de fútbol sala de la localidad asturiana de Pravia. En la actualidad juega en Primera Preferente tras descender en la temporada 2013/14 de Tercera División Nacional. Anteriormente estuvo otra campaña en la antigua Nacional B.
Juega sus partidos en el Polideportivo Municipal de Agones, hogar que comparte con el Agones F.S. y con los equipos de fútbol sala del Villa de Pravia. Viste de camiseta, pantalón y medias granates, siendo azul marino su segunda equipación.

Equipos de fútbol sala de España